San Gallo I di Clermont (? –551) – religioso francese
 San Gallo II di Clermont (fl. 650) – religioso francese